Berry Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Berry Knob (Texas)
 Berry Knob (Virginia)